Svartesjön kan syfta på ett antal insjöar i:

Sverige

Skåne 
Svartesjö, Skåne, sjö i Ängelholms kommun,

Halland 
Svartesjö, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (1,3 ha)
Svartesjön (Torups socken, Halland, 630558-134327), sjö i Hylte kommun,  (3 ha)
Svartesjön (Torups socken, Halland, 631266-133969), sjö i Hylte kommun,

Småland 
Svartesjön, Småland, sjö i Markaryds kommun,  (11,37 ha)
Svartesjö (Torpa socken, Sunnerbo, Småland), sjö i Ljungby kommun,

Västergötland 
Svartesjö (Mjäldrunga socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun,  (6,29 ha)
Svartesjö (Rådene socken, Västergötland), sjö i Skövde kommun, 
Svartesjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Dalsland 
Svartesjön, Dalsland, sjö i Vänersborgs kommun,

Se även 
 Svartsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn